

Codici 
 XS – codice vettore IATA di SITA

Fumetti 
 XS – personaggio dell'universo DC Comics
 XS – manhwa pubblicato da Flashbook

Informatica 
 XS – dialetto Lisp

Musica 
 XS – singolo di Rina Sawayama del 2020

Altro 
 XS – abbreviazione di Extra Small

Altri progetti